Kostelů zasvěcených svatému Václavu je více:

Česko

Hlavní město Praha 
Kostel svatého Václava (Bohnice)
Kostel svatého Václava (Dejvice)
Kostel svatého Václava (Nusle)
Kostel svatého Václava (Prosek)
Kostel svatého Václava (Smíchov)
Kostel svatého Václava (Vršovice)
Kostel svatého Václava (Zderaz)

Středočeský kraj 
 Okres Benešov
Kostel svatého Václava (Chvojínek)
Kostel svatého Václava (Libouň)
Kostel svatého Václava (Václavice u Benešova)
Kostel svatého Václava (Votice)
Kostel svatého Václava (Vranov)
 Okres Beroun
Kostel svatého Václava (Loděnice)
 Okres Kladno
Kostel svatého Václava (Dřetovice)
Kostel svatého Václava (Hobšovice)
Kostel svatého Václava (Kmetiněves)
Kostel svatého Václava (Ovčáry)
Kostel svatého Václava (Rozdělov)
Kostel svatého Václava (Slaný)
Kostel svatého Václava (Stochov)
 Okres Kolín
Kostel svatého Václava (Horní Kruty)
Kostel svatého Václava (Nová Ves I)
Kostel svatého Václava (Pečky)
Kostel svatého Václava (Přistoupim)
Kostel svatého Václava (Ratboř)
Kostel svatého Václava (Svojšice)
Kostel svatého Václava (Vrbčany)
Kostel svatého Václava (Žabonosy)
 Okres Kutná Hora
Kostel svatého Václava (Bílé Podolí)
Kostel svatého Václava (Bratčice)
Kostel svatého Václava (Dobrovítov)
Kostel svatého Václava (Dobřeň)
Kostel svatého Václava (Hodkov)
Kostel svatého Václava (Horky)
Kostel svatého Václava (Chotusice)
Kostel svatého Václava (Jindice)
Kostel svatého Václava (Krchleby)
Kostel svatého Václava (Malešov)
Kostel svatého Václava (Přibyslavice)
 Okres Mělník
Kostel svatého Václava (Ledčice)
Kostel svatého Václava (Liblice)
Kostel svatého Václava (Vysoká)
 Okres Mladá Boleslav
Kostel svatého Václava (Bělá pod Bezdězem)
Kostel svatého Václava (Bezdědice)
Kostel svatého Václava (Boseň)
Kostel svatého Václava (Březno)
Kostel svatého Václava (Dolní Krupá)
Kostel svatého Václava (Mcely)
Kostel svatého Václava (Sýčina)
 Okres Nymburk
Kostel svatého Václava (Činěves)
Kostel svatého Václava (Hrubý Jeseník)
Kostel svatého Václava (Kovanice)
Kostel svatého Václava (Veleliby)
Kostel svatého Václava (Žitovlice)
 Okres Praha-východ
Kostel svatého Václava (Hrusice)
Kostel svatého Václava (Jažlovice)
Kostel svatého Václava (Konojedy)
Kostel svatého Václava (Nehvizdy)
Bazilika svatého Václava (Stará Boleslav)
 Okres Praha-západ
Kostel svatého Václava (Dolní Jirčany)
Kostel svatého Václava (Horní Mokropsy)
Kostel svatého Václava (Mníšek pod Brdy)
Kostel svatého Václava (Všenory)
 Okres Příbram
Kostel svatého Václava (Bubovice)
Kostel svatého Václava (Chlum u Nalžovic)
Kostel svatého Václava (Milín)
 Okres Rakovník
Kostel svatého Václava (Čistá)
Kostel svatého Václava (Mutějovice)

Jihočeský kraj 
 Okres České Budějovice
Kostel svatého Václava (České Budějovice)
Kostel svatého Václava (Lišov)
Kostel svatého Václava (Olešnice)
 Okres Český Krumlov
Kostel svatého Václava (Velešín)
 Okres Jindřichův Hradec
Kostel svatého Václava (Jindřichův Hradec)
Kostel svatého Václava (Lomnice nad Lužnicí)
Kostel svatého Václava (Olšany)
Kostel svatého Václava (Palupín)
Kostel svatého Václava (Třebětice)
 Okres Písek
Kostel svatého Václava (Krč)
Kostel svatého Václava (Písek)
 Okres Prachatice
Kostel svatého Václava (Netolice)
 Okres Strakonice
Kostel svatého Václava (Kadov)
Kostel svatého Václava (Předslavice)
Kostel svatého Václava (Strakonice II)
 Okres Tábor
Kostel svatého Václava (Dráchov)
Kostel svatého Václava (Hodušín)
Kostel svatého Václava (Planá nad Lužnicí)

Plzeňský kraj 
 Okres Domažlice
Kostel svatého Václava (Hora Svatého Václava)
Kostel svatého Václava (Křakov)
 Okres Klatovy
Kostel svatého Václava (Bukovník)
Kostel svatého Václava (Čachrov)
Kostel svatého Václava (Kydliny)
Kostel svatého Václava (Sušice)
Kostel svatého Václava (Švihov)
 Okres Plzeň-jih
Kostel svatého Václava (Dnešice)
Kostel svatého Václava (Žďár)
Kostel svatého Václava (Žinkovy)
 Okres Plzeň-sever
Kostel svatého Václava (Číhaná)
Kostel svatého Václava (Plasy) – nyní Hrobka rodu Metternichů
Kostel svatého Václava (Úterý)
Kostel svatého Václava (Žihle)
 Okres Rokycany
Kostel svatého Václava (Radnice)
Kostel svatého Václava (Líšná)
Kostel svatého Václava (Skořice)
 Okres Tachov
Kostel svatého Václava (Rozvadov)
Kostel svatého Václava (Stráž)
Kostel svatého Václava (Tachov)
Kostel svatého Václava (Vysoké Sedliště)

Karlovarský kraj 
 Okres Cheb
Kostel svatého Václava (Cheb)
 Okres Karlovy Vary
Kostel svatého Václava (Boč)
Kostel svatého Václava (Nahořečice)
Kostel svatého Václava (Radošov)
 Okres Sokolov
Kostel svatého Václava (Loket)

Ústecký kraj 
 Okres Děčín
Kostel svatého Václava (Malá Bukovina)
Kostel svatého Václava (Rozbělesy)
Kostel svatého Václava (Srbská Kamenice)
Kostel svatého Václava (Šluknov)
 Okres Chomutov
Kostel svatého Václava (Kalek)
Kostel svatého Václava (Strupčice)
Kostel svatého Václava (Výsluní)
Kostel svatého Václava (Vysočany)
 Okres Litoměřice
Kostel svatého Václava (Bechlín)
Kostel svatého Václava (Budyně nad Ohří)
Kostel svatého Václava (Dlažkovice)
Kostel svatého Václava (Křesín)
Kostel svatého Václava (Straškov)
Pravoslavný chrám svatého Václava (Litoměřice)
Kostel svatého Václava (Lovosice)
Kostel svatého Václava (Roudnice nad Labem)
Kostel svatého Václava (Strážiště)
Kostel svatého Václava (Třebívlice)
 Okres Louny
Kostel svatého Václava (Černochov)
Kostel svatého Václava (Krásný Dvůr)
Kostel svatého Václava (Lipenec)
Kostel svatého Václava (Nové Sedlo)
Kostel svatého Václava (Radíčeves)
Kostel svatého Václava (Staňkovice)
Kostel svatého Václava (Velká Černoc)
Kostel svatého Václava (Žatec)
 Okres Most
Kostel svatého Václava (Most)
Kostel svatého Václava (Želenice)
 Okres Ústí nad Labem
Kostel svatého Václava (Brozánky)
Kostel svatého Václava (Roudníky)
Kostel svatého Václava (Skorotice)
Kostel svatého Václava (Valtířov)

Liberecký kraj 
 Okres Česká Lípa
Kostel svatého Václava (Blíževedly)
Kostel svatého Václava (Deštná)
 Okres Jablonec nad Nisou
Kostel svatého Václava (Harrachov)
Kostel svatého Václava (Rychnov u Jablonce nad Nisou)
Kostel svatého Václava (Velké Hamry)
 Okres Semily
Kostel svatého Václava (Paseky nad Jizerou)
Kostel svatého Václava (Rovensko pod Troskami)

Královéhradecký kraj 
 Okres Hradec Králové
Kostel svatého Václava (Číbuz)
Kostel svatého Václava (Ohnišťany)
Kostel svatého Václava (Stará Voda)
Kostel svatého Václava na Chloumku
 Okres Jičín
Kostel svatého Václava (Kozojedy)
Kostel svatého Václava (Samšina)
Kostel svatého Václava (Veliš)
 Okres Náchod
Kostel svatého Václava (Broumov)
Kostel svatého Václava (Machov)
Kostel svatého Václava (Václavice u Náchoda)
 Okres Rychnov nad Kněžnou
Kostel svatého Václava (Dobruška)
 Okres Trutnov
Kostel svatého Václava (Čermná)
Kostel svatého Václava (Horní Staré Město)
Kostel svatého Václava (Kocléřov)
Kostel svatého Václava (Rudník)

Pardubický kraj 
 Okres Chrudim
Kostel svatého Václava (Hrbokov)
Kostel svatého Václava (Řestoky)
Kostel svatého Václava (Vápenný Podol)
 Okres Pardubice
Kostel svatého Václava (Jezbořice)
Kostel svatého Václava (Lažany)
Kostel svatého Václava (Mikulovice)
Kostel svatého Václava (Rosice)
Kostel svatého Václava (Staré Ždánice)
 Okres Svitavy
Kostel svatého Václava (Cerekvice nad Loučnou)
Kostel svatého Václava (Trpín)
 Okres Ústí nad Orlicí
Kostel svatého Václava (Lanškroun)
Kostel svatého Václava (Letohrad)
Kostel svatého Václava (Žamberk)

Kraj Vysočina 
 Okres Havlíčkův Brod
Kostel svatého Václava (Heřmaň)
Kostel svatého Václava (Horní Studenec)
Kostel svatého Václava (Chřenovice)
Kostel svatého Václava (Jeřišno)
Kostel svatého Václava (Klášter, Vilémov)
Kostel svatého Václava (Světlá nad Sázavou)
 Okres Jihlava
Kostel svatého Václava (Branišov)
Kostel svatého Václava (Dlouhá Brtnice)
Kostel svatého Václava (Kostelní Myslová)
Kostel svatého Václava (Stonařov)
Kostel svatého Václava (Ždírec)
 Okres Pelhřimov
Kostel svatého Václava (Cetoraz)
Kostel svatého Václava (Hojovice)
Kostel svatého Václava (Lukavec)
 Okres Třebíč
Kostel svatého Václava (Dukovany)
Kostel svatého Václava (Chlum)
Kostel svatého Václava (Předín)
Kostel svatého Václava (Račice)
 Okres Žďár nad Sázavou
Kostel svatého Václava (Dolní Čepí)
Kostel svatého Václava (Krásné)
Kostel svatého Václava (Křižanov)
Kostel svatého Václava (Nové Veselí)
Kostel svatého Václava (Radešínská Svratka)
Kostel svatého Václava (Zvole)

Jihomoravský kraj 
 Okres Blansko
Kostel svatého Václava (Vanovice)
Kostel svatého Václava (Letovice)
 Okres Brno-město
Kostel svatého Václava (Brno-Obřany)
Pravoslavný chrám svatého Václava (Brno)
 Okres Brno-venkov
Kostel svatého Václava (Lukovany)
Kostel svatého Václava (Moravany)
Kostel svatého Václava (Ochoz u Brna)
Kostel svatého Václava (Přísnotice)
Kostel svatého Václava (Tišnov)
Kostel svatého Václava (Troskotovice)
 Okres Břeclav
Kostel svatého Václava (Břeclav)
Kostel svatého Václava (Mikulov)
 Okres Hodonín
Kostel svatého Václava (Dolní Bojanovice)
Kostel svatého Václava (Domanín)
Kostel svatého Václava (Kostelec)
Kostel svatého Václava (Petrov)
 Okres Vyškov
Kostel svatého Václava (Holubice)
Kostel svatého Václava (Lovčičky)
Kostel svatého Václava (Nemotice)
Kostel svatého Václava (Orlovice)
Kostel svatého Václava (Rousínovec)
 Okres Znojmo
Kostel svatého Václava (Bítov) – zbořen roku 1954, nahrazen novým téhož zasvěcení
Kostel svatého Václava (Dolní Dubňany)

Olomoucký kraj 
 Okres Jeseník
Kostel svatého Václava (Lipová-lázně)
 Okres Olomouc
Katedrála svatého Václava (Olomouc)
Kostel svatého Václava (Pňovice)
Kostel svatého Václava (Suchonice)
 Okres Prostějov
Kostel svatého Václava (Nezamyslice)
 Okres Přerov
Kostel svatého Václava (Tovačov)

Moravskoslezský kraj 
 Okres Bruntál
Kostel svatého Václava (Skály)
Kostel svatého Václava (Staré Heřminovy)
 Okres Frýdek-Místek
Kostel svatého Václava (Baška)
 Okres Nový Jičín
Kostel svatého Václava (Starý Jičín)
Kostel svatého Václava (Kopřivnice)
 Okres Opava
Kostel svatého Václava (Opava)
 Okres Ostrava-město
Kostel svatého Václava (Ostrava)
Kostel svatého Václava (Václavovice)
Kostel svatého Václava (Velká Polom)

Zlínský kraj 
 Okres Kroměříž
Kostel svatého Václava (Hulín)
Kostel svatého Václava (Loukov)
Kostel svatého Václava (Ludslavice)
 Okres Uherské Hradiště
Kostel svatého Václava (Boršice)
Kostel svatého Václava (Korytná)
Kostel svatého Václava (Ostrožská Nová Ves)
Kostel svatého Václava (Rudice)
 Okres Vsetín
Kostel svatého Václava (Horní Lideč)
 Okres Zlín
Kostel svatého Václava (Brumov-Bylnice)
Kostel svatého Václava (Sazovice)
Kostel svatého Václava (Velký Ořechov)

Zaniklé kostely 
Kostel svatého Václava (Brno-Štýřice)
Kostel svatého Václava (Čachovice) – zbořen v červenci 1970
Kostel svatého Václava (České Budějovice, zaniklý)
Kostel svatého Václava (Fukov) – odstřelen v září 1960
Kostel svatého Václava (Horní Štěpanice)
Kostel svatého Václava (Louka) – zbořen v roce 1987
Kostel svatého Václava (Taschenberg) – zbořený kostel v roce 1983
Kostel svatého Václava (Vraclav) – přestavěný na hostinec

Další země 
Katedrála na Wawelu – polská katedrála spoluzasvěcená svatému Václavu
Kostel svatého Václava (Toronto) – kostel v Kanadě
Kostel svatého Václava (Wurzen) – kostel v Sasku

Svatému Václavu je spoluzasvěceno 
 Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava (Kralupy nad Vltavou)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava (Znojmo)
 Kostel Navštívení Panny Marie a sv. Václava v Dolní Kalné
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Václava (Ostrovačice)
 Kostel svatého Víta, Václava a Vojtěcha (Horšovský Týn)
 Kostel svatého Václava a Blažeje v Děčíně
 Kostel svatého Václava a Božího Těla v Křečhoři
 Kostel svatého Václava a Leopolda (Kladruby nad Labem)
 Kostel svatého Václava a svaté Anežky České (Hustopeče)
 Chrám svatého Václava a svaté Ludmily v Třebíči
 Kostel svatého Václava a svatého Stanislava (Měník)
 Kostel svatého Václava a svatého Víta (Velké Němčice)
 Kostel svatého Mikuláše a Václava (Pouzdřany)
 Rotunda svatého Mikuláše a svatého Václava v Polsku

Související články 
 Rotunda svatého Václava
 Kaple svatého Václava

Externí odkazy